Kilian Ponheimer ist der Name folgender Personen:

* Kilian Ponheimer der Ältere (1757–1828), österreichischer Kupferstecher
 Kilian Ponheimer der Jüngere (1788–1829), österreichischer Maler und Kupferstecher